Songs from the West Coast — двадцать шестой студийный альбом британского певца и автора песен Элтона Джона, выпущенный по всему миру 1 октября 2001 года. Альбом был номинирован на «Грэмми» в категории «лучший вокальный поп-альбом», а песня , выпущенная как первый сингл с альбома, была номинирована за лучшее мужское вокальное поп-исполнение. Музыкальный критик Том Эрлевайн в своей рецензии для сайта AllMusic назвал альбом лучшим среди выпущенных Элтоном Джоном за последнее время.

Список композиций 
 «The Emperor’s New Clothes» — 4:28
 «Dark Diamond» — 4:26
 «Look Ma, No Hands» — 4:22
 «American Triangle» — 4:49
 «Original Sin» — 4:49
 «Birds» — 3:51
 «I Want Love» — 4:35
 «The Wasteland» — 4:21
 «Ballad of the Boy in the Red Shoes» — 4:52
 «Love Her Like Me» — 3:58
 «Mansfield» — 4:56
 «This Train Don’t Stop There Anymore» — 4:39

Примечания 

Альбомы Элтона Джона